graafschap Armagnac, een Franse provincie in de Middeleeuwen en hedendaagse streek.
 Armagnac (drank), een Frans type brandewijn.